Nektar steht für:
 Nektar (Botanik), Flüssigkeit, die von den Blüten von Pflanzen erzeugt wird
 Nektar (Mythologie), Götternahrung in der griechischen Mythologie
 Nektar (Band), britische Band
 Nektar (Rebsorte), Rebsorte
 Fruchtnektar, Getränk, siehe Fruchtsaft#Fruchtnektar

Nectar steht für:
 Nectar (Alabama), Ort im Blount County, Alabama, Vereinigten Staaten
 Nectar Covered Bridge, Brücke in Alabama